Појам Алберт III може да се односи на:
 Алберт III, војвода Аустрије
 Алберт III Бранденбуршки
 Алберт III Баварски